Виктор Павлович Алдошин (род. ) — украинский актёр театра и кино, актёр Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (Киев). Народный артист Украины (2014).

Биография 

Родился 8 августа 1960 года. 

В 1984 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1984—1999 годах — актёр кировоградского областного украинского музыкально-драматического театра имени М. Кропивницкого. 

С 1999 года — актёр Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (Киев).

Творчество

Роли в театре 

Спектакли текущего репертуара
Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки

 «Везде один...» (от имени Тараса Шевченко) 
 «Вишнёвый сад» (Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик) 
 «Деревья умирают стоя» (Пастор) 
 «Настоящий мужчина в начале тысячелетия...» (Отец) 
 «Нахлебник» (Иван Кузьмич Иванов, другой сосед; Василий Семёныч Кузовкин, дворянин, проживающий на хлебах у Елецких)
 «Слишком счастливый отец» (Папаша) 
 «Требуется лжец!» (Теофилос Ферекис, депутат) 
 «Школа скандала» (Кейрлесс)

Театральные работы

 «Чуть мерцает призрачная сцена... (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011)
 «Дон Кихот 1938 г.» (2006) 
 «Весь Шекспир - за один вечер» (2005) 
 «Маскарад» (2004)
 «Волки и овцы» (2003) 
 «Новогодние сюрпризы» (2003) 
 «Лулу. История Куртизанки» (2002) 
 «И всё это было... И всё это будет» (2002)
 «Месть по-итальянски» (2000) 
 «Блоха в ухе» (1998)

Фильмография 

  — «Так далеко, так близко» - Григорий Тихонович, свёкор Насти
  — «Пять лет и один день»
  — «Возвращение Мухтара-7» (серия 50 «Живая мишень») - Ковалёв
  — «Маршрут милосердия»
  — «1942»
  — «Безумный ноябрь» - номинант
  — «Возвращение Мухтара-4» (серия 28 «Практическая магия») - Санин
  — «Девять жизней Нестора Махно»

Награды 
 Заслуженный артист Украины (23.03.1998).
 Народный артист Украины (07.11.2014).

Примечания

Ссылки 
 Алдошин Виктор Павлович на сайте театра

Персоналии:Кировоградский областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого